Орден Британської імперії
 Diccionario Biográfico Español